Бюзансе:

 Бюзансе — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Бюзансе — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр.